Podbrđe je lahko:
 Podbrđe, Trebinje (Bosna in Hercegovina)
 Podbrđe, Popovača (Hrvaška)